O Torneio Quadrangular do Recife foi uma competição de futebol que teve três edições na sua primeira edição em 1955. foi realizada entre agremiações dos estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro e na segunda e terceira edição do torneio em 1961 foi realizada entre agremiações dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro.

Edições 

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Futebol de Pernambuco